Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Helena Suková 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Assente
 Helena Suková (finale)

 Nataša Zvereva (primo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1990